Ла Туна Манса има више значења:

 Ла Туна Манса (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Туна Манса (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Туна Манса (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику